Glebowa ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Grigorjewna Glebowa (* 1963), ehemalige Eisschnellläuferin, die für die Sowjetunion startete
 Tatjana Nikolajewna Glebowa (1900–1985), russisch-sowjetische Malerin, Grafikerin und Illustratorin